Rivo steht für:

 Rivo (Paluzza), Fraktion der Gemeinde Paluzza, Provinz Udine, Italien
 Rivo, auch Rvo, Ort im Rayon Lenkoran, Aserbaidschan
 Markenname der Rivo Gesellschaft für Verkehrsmittel

Siehe auch:
 Rivö